patriarchat jako zwierzchność kościelna metropolitów
 patriarchat jako hierarchiczny ustrój wspólnoty pierwotnej

Zobacz też
 patriarchalizm